Krzysztof Mikołaj Radziwiłł (ur. 29 lipca 1898 w Zegrzu, zm. 24 marca 1986 w Warszawie) – polski arystokrata, działacz społeczny i polityczny, senator, poseł, dyplomata, oficer rezerwy Wojska Polskiego, tłumacz i autor publikacji Pamiętniki. Od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio zwany Czerwonym Księciem.

Życiorys 
Urodził się w ziemiańskiej rodzinie Macieja Mikołaja Radziwiłła i Róży z hr. Potockich. Był najstarszy z rodzeństwa, które tworzyli bracia: Artur, Konstanty i Maciej. Wychowany został w szacunku do ludzi pracy. Wspominał, że gdy nazwał jednego z furmanów durniem, ojciec nakazał mu publicznie go przeprosić. Ukończył gimnazjum polskie w Moskwie. Studiował na wydziałach filozoficznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadał zdolności artystycznie i literackie, które wykorzystał w późniejszym okresie życia. 

Od 1918 służył w baonie akademickim w Krakowie, następnie w Szkole Podchorążych Piechoty. Na stopień podporucznika został mianowany ze starszeństwem z 1 czerwca 1919, a na stopień porucznika ze starszeństwem z 19 marca 1939 i 237. lokatą w korpusie oficerów rezerwy piechoty. Członek polskiej misji wojskowej wysłanej do admirała A. Kołczaka, następnie do 1921 przydzielony do Poselstwa RP w Tokio. 

Po śmierci ojca w 1920 przez 10 lat pomagał matce w zarządzaniu majątkiem tzw. dobrami staszowskimi. Następnie jako właściciel posiadał część wspomnianych dóbr staszowskich z majątkiem ziemskim w Sichowie Dużym oraz folwarkami w: Łubnicach, Wilkowej, Nizinach, Rzędowie i Wincentowie. Posiadał również cukrownię w Rytwianach, która jednak po pożarze w 1925 została zlikwidowana. Przewodnicząc organizacjom i uczestnicząc w samorządzie terytorialnym powiatowym i wydziale wojewódzkim przyczynił się do budowy i przebudowy około 70 szkół w powiecie stopnickim. Był też działaczem politycznym, jednak głównie dzięki aktywności społecznej w ostatnich latach okresu międzywojennego uzyskał fotel w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Twierdził, że II Rzeczpospolita nie była de facto kapitalistyczna, ponieważ kapitał rodzimy prawie nie istniał a kapitał obcy wyzyskiwał naród polski na sposób kolonialny.

W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Sichowie. 4 sierpnia 1940 roku został aresztowany z polecania niemieckich władz okupacyjnych. Osadzony został w więzieniu w Sandomierzu, skąd został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Następnie był więźniem obozów Mauthausen i Majdanek. W czasie pobytów w obozach poznał więźnia Józefa Cyrankiewicza (przyszłego premiera PRL). Po wojnie współpracował z rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, był m.in. szefem protokołu dyplomatycznego, oraz posłem na Sejm Ustawodawczy z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Z powodu lewicowych przekonań politycznych zyskał przydomek Czerwony Książę.

Jako posłowi w 1948 z Muzeum Narodowego w Warszawie zwrócono mu w sumie 85 przedmiotów w tym portrety przodków. Wśród nich były obrazy namalowane przez Horowitza i Mehoffera. W 1953 z Muzeum Narodowego w Kiecach zwrócono mu kolejne pamiątki rodzinne w postaci obrazów, mebli i fotografii. Po wycofaniu się z działalności publicznej zajmował się tłumaczeniem literatury niemieckiej. Napisane przez niego pamiętniki opatrzone tytułem Pamiętniki od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio, zostały wydane w 2000 przez wydawnictwo Wiedza Powszechna, po jego śmierci. Krzysztof Mikołaj Radziwiłł zmarł 1986 w Warszawie, a jego ciało spoczęło na wilanowskim cmentarzu. Na nagrobku wyryto zgodnie z jego wolą motto:

Rodzina

Potomkowie 
12 września 1923 roku zawarł związek małżeński z Zofią Popiel, córką właściciela majątku ziemskiego w Kurozwękach. W małżeństwie urodzili się:
 Barbara Radziwiłł (1924–2008) – Reyowa,
 Maria Radziwiłł (1925–2009) – Dunin-Wąsowicz,
 Zofia Radziwiłł (1928–2017) – Skórzyńska,
 Stanisław Radziwiłł (1930–2012),
 Anna Maria Radziwiłł (1939–2009).

Przodkowie

Ordery i odznaczenia 
 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (27 listopada 1929)

Przypisy

Bibliografia 
 Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Biuro Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa 1934, L.dz. 250/mob. 34.

Linki zewnętrzne 
 Potomkowie Sejmu Wielkiego, Serwis genealogiczny pod patronatem Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Członkowie polskiego PEN Clubu
Hrabiowie szydłowieccy
Ludzie urodzeni w Zegrzu
Odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (II Rzeczpospolita)
Politycy Stronnictwa Demokratycznego
Porucznicy piechoty II Rzeczypospolitej
Posłowie na Sejm Ustawodawczy (1947–1952)
Krzysztof Mikołaj Radziwiłł
Pochowani na Cmentarzu w Wilanowie
Senatorowie V kadencji (1938–1939)
Urodzeni w 1898
Więźniowie KL Buchenwald
Więźniowie KL Lublin
Więźniowie KL Mauthausen-Gusen
Zmarli w 1986